Оле́г Влади́мирович Блохи́н (; , УССР, СССР) — советский и украинский футболист, нападающий и футбольный тренер, обладатель множества рекордов советского футбола. 

Один из лучших футболистов в истории советского футбола. Обладатель «Золотого мяча» (1975). Мастер спорта международного класса СССР (1972), Заслуженный мастер спорта СССР (1975), Заслуженный тренер Украины (2005), Национальная легенда Украины (2021). Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, двукратный обладатель Кубка Кубков УЕФА. Лучший футболист Украины за период 1954—2003 годов (юбилейный приз к 50-летию UEFA). 

Входит в список лучших футболистов всех времён по версиям Planète Foot, Voetbal International и FourFourTwo. Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведённых за неё игр и забитых голов. Один из трёх советских футболистов, удостаивавшихся «Золотого мяча». Первый советский футболист, преодолевший рубеж 200 голов в зачёт Клуба Григория Федотова, и единственный футболист, преодолевший рубеж 300 голов в зачёт Клуба Григория Федотова. Завершил карьеру футболиста в 1990 году.

На концерте во Дворце спорта, состоявшемся накануне прощального матча Олега Блохина в 1989 году, Тамарой Гвердцители была исполнена песня «Виват, король!», специально написанная Юрием Рыбчинским (слова) и Геннадием Татарченко (музыка) для Блохина.

С 1990 по 2002 годы работал тренером в футбольных клубах Греции. В 2003—2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года — главный тренер сборной Украины. С ним она пришла к своему высшему достижению — стала четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года, то есть по результатам чемпионата вошла в восьмёрку лучших команд мира.

Игровая карьера

Ранние годы 
Родился 5 ноября 1952 года в Киеве в спортивной семье. Мать, Екатерина Адаменко, была известной легкоатлеткой, отец работал в Киевском областном совете спортивного общества «Трудовые резервы».

Футбольную карьеру начал в юношеской команде киевского «Динамо». Воспитанник школы «Динамо» (Киев) с 1962 года (первый тренер — Александр Леонидов). В 1969 году 16-летний Блохин пробежал стометровку за 11 секунд, что соответствовало нормативу первого разряда. Тренер знаменитого спринтера Валерия Борзова — В. В. Петровский — очень долго предлагал ему поменять футбол на спринт. Несмотря на хрупкое сложение, Блохина сразу отмечали за скорость движения и увлечённость в тренировках. Проигрывая многим в силовых элементах игры, Блохин при помощи своего талантливого тренера быстро нарабатывал технику владения мячом и постигал тактику игры. Отец юного спортсмена тренировал сына в общефизической подготовке, научил его быстро и правильно бегать кроссы. Олег начал часто забивать голы, легко обходя более крупных противников.

Карьера игрока 
За основную команду «Динамо» Блохин дебютировал 25 ноября 1969 года на тбилисском стадионе «Локомотив», когда Виктор Маслов выпустил 17-летнего форварда в основе на игру против местного клуба.

Играл в юношеской молодёжной, олимпийской сборных СССР. В 1972 году, на Олимпиаде в Мюнхене, сборная СССР разделила 3-4 места с командой ГДР. На турнире Блохин забил шесть мячей.

Едва только закрепившись в основном составе своего клуба, Блохин уже в 1973 году был признан лучшим футболистом СССР. Это повторилось и в следующие два года. Киевское «Динамо» возглавлял тренерский «тандем» Валерий Лобановский — Олег Базилевич, Блохин быстро стал одним из лидеров команды. Его фирменным стилем были индивидуальные сольные проходы на огромной скорости, чаще всего по левому краю, которые оставляли не у дел защитников и вратарей соперника. Но вместе с тем Блохин был универсальным игроком, часто играл не только на левом краю, но и в центре атаки. Однако, при всей своей любви к индивидуальным проходам, был командным игроком и чётко взаимодействовал с партнёрами. С другой стороны, и они, зная скоростные качества Блохина, всегда пытались найти его на поле и острым пасом дать ему возможность для стремительного прохода к чужим воротам.

Классическим стал гол, забитый Олегом Блохиным в ворота мюнхенской «Баварии» в первом матче за Суперкубок Европы 1975 года. Также, в тот год киевское «Динамо» впервые в своей истории выиграл Кубок обладателей кубков, победив в финальном матче венгерский «Ференцварош» — 3:0 (один из голов был на счету Блохина). «Бавария» второй год подряд владела Кубком европейских чемпионов, однако в Мюнхене Олег Блохин, выбрав момент, исполнил свой фирменный забег — получив острый пас, на спринтерской скорости убежал от защитников, среди которых был сам Франц Беккенбауэр, и точно и сильно пробил в дальний угол ворот Зеппа Майера.

В ответном матче в Киеве Блохин забил в ворота «Баварии» уже два гола — один в конце первого тайма, второй в начале второго. Успех киевского «Динамо» был сенсационным — впервые победу праздновала команда из Советского Союза. И в том же 1975 году Блохин получил приз парижского еженедельника «France Football» «Золотой мяч».

В следующем году на летних Олимпийских играх в Монреале советская олимпийская сборная практически полностью состояла из футболистов киевского «Динамо». Тогда были завоёваны бронзовые медали — в матче за третье место сборная СССР обыграла сборную Бразилии — 2:0. Блохин на турнире забил один мяч в ворота сборной КНДР.

Самый красивый гол в карьере, на его взгляд, был забит московскому «Динамо» в падении через себя — в кубковом матче 1973 года. Через пять лет он забил «Черноморцу» пяткой, а через год кишинёвскому «Нистру» прямым ударом с углового. Любопытно, что в матчах за «Динамо» Блохин открывал счёт 75 раз — и лишь трижды в таких случаях команда уступила. Если Олег Владимирович забивал, бело-синие не проигрывали в девяти случаях из десяти.

В тридцатилетнем возрасте он впервые принял участие в чемпионате мира, который проходил в Испании. Сборная СССР не дошла до полуфинала, уступив сборной Польши по разнице забитых и пропущенных мячей. Блохин сыграл на чемпионате все пять матчей и забил один гол в ворота сборной Новой Зеландии. В том же 1982 году был приглашён в сборную Европы, что проводила матч со сборной мира. Ранее играл в сборной ФИФА в матчах с дортмундской «Боруссией» и испанской «Барселоной».

Через четыре года Блохин во второй раз принял участие в чемпионате мира. В двух проведённых им матчах забил один гол в ворота сборной Канады. Накануне чемпионата вместе с киевским «Динамо» Блохин праздновал победу в финальном матче Кубка обладателей кубков против мадридского «Атлетико», обыгранного со счётом 3:0. Один гол в ворота испанцев забил Блохин, а ещё три мяча он провёл в полуфинальных и четвертьфинальных матчах этого турнира.

В родном киевском «Динамо» он играл до 1987 года, отдав клубу восемнадцать лет. Последний свой гол за клуб Блохин забил 20 ноября 1987 года в матче на Кубок СССР против волгоградского «Ротора». Это был его 314-й гол во всех проведённых им матчах. В чемпионате СССР он забил 211 мячей — это достижение так никто не смог превзойти.

В течение года выступал за австрийскую команду «Форвертс», а 28 июня 1989 года в Киеве состоялся прощальный матч в честь Блохина, где сборная СССР, в составе которой он забил 42 гола, встречалась со сборной футбольных звёзд мира. На концерте во Дворце спорта, который состоялся накануне прощального матча Олега Блохина, Тамарой Гвердцители была исполнена песня «Виват, король!», написанная Юрием Рыбчинским (слова) и Геннадием Татарченко (музыка) для Блохина.

Блохин уехал на Кипр, где следующий сезон играл за «Арис», после чего завершил игровую карьеру.

Стиль игры 
Блохин был известен своей скоростью, выносливостью и неуступчивостью на поле, обладал отличными техническими навыками и контролем мяча, а также хорошим балансом. Его было очень сложно опекать защитникам. Блохин был левшой, а это всегда является важным преимуществом в многих видах спорта. Но главным козырем форварда было то, чему невозможно научиться, у него был инстинкт форварда. Блохин чувствовал мяч, прекрасно открывался и караулил отскоки. Очень много голов он создал буквально из ничего, благодаря тому, что знал, где в следующем эпизоде окажется мяч.

Любимый приём — рывок, отрыв, удар — особенно ярко продемонстрировал на мюнхенском стадионе в первой встрече за Суперкубок Европы между «Баварией» и киевлянами. Тогда он точно пробил в дальний угол ворот.

Тренер 
После окончания карьеры футболиста Блохин работал главным тренером греческих клубов.

В 1990 году возглавил одну из ведущих команд Греции «Олимпиакос». Заручившись поддержкой руководства, пригласил в команду трёх игроков сборной СССР — Олега Протасова, Геннадия Литовченко и Юрия Савичева. Вместе с командой дважды был серебряным призёром чемпионата Греции, а в сезоне 1991/92 взял Кубок Греции. 25 января 1993 года был уволен с поста главного тренера команды после ничьей с «Эдессаикосом», хотя игроки и болельщики клуба были против этого решения.

3 февраля 1993 года назначен главным тренером клуба ПАОК. Контракт был заключён на 2,5 года.

В сентябре 2003 года стал главным тренером национальной сборной Украины. Под его руководством сборная Украины впервые в своей истории успешно прошла отборочный этап крупного международного турнира — чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, причём путёвку в Германию завоевала раньше всех остальных европейских команд. Сборная Украины, впервые участвовавшая в финальных стадиях ЧМ, дошла до четвертьфинала — это наивысшее достижение украинцев.

В начале декабря 2007 года Блохин подал на увольнение с поста тренера сборной. Заявление было принято на заседании исполкома Федерации футбола Украины.

Через несколько дней после увольнения с поста главного тренера сборной Украины Блохин стал главным тренером футбольного клуба «Москва». В чемпионате России 2008 года «Москва» заняла 9-е место. 26 ноября 2008 года договор Блохина с «Москвой» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне 2009/10 был спортивным директором футбольного клуба «Черноморец» (Одесса). 

21 апреля 2011 года был снова назначен на пост главного тренера национальной сборной Украины. В программе «ТСН» на украинском телеканале «1+1» со ссылкой на неназванные «собственные источники» сообщили, что заработная плата Блохина составила 50 тысяч долларов в месяц.

«Динамо» (Киев) 
25 сентября 2012 года, после отставки Юрия Сёмина был впервые назначен на пост главного тренера киевского «Динамо». 28 сентября 2012 года дебютировал в качестве тренера «Динамо», в десятом туре чемпионата Украины, против луганской «Зари». Дебют получился успешным: «киевляне» победили 1:0.

Вскоре после прихода в «Динамо» Блохина госпитализировали с гипертоническим кризом — причиной оказался тромб, почти полностью перекрывший сонную артерию. На второй день госпитализации тромб удалили с помощью малоинвазивной хирургии. В период больничного Блохина обязанности главного тренера сборной исполнял Андрей Баль, под руководством которого она потеряла 5 очков из 6 в двух матчах: ничья с Молдавией и проигрыш Черногории. В «Динамо» главного тренера подменил Алексей Михайличенко, и результаты тоже не радовали: «Динамо» потеряло много очков в чемпионате и Лиге чемпионов.

3 ноября Блохин впервые после операции смотрел матч на стадионе («Динамо» — «Таврия»); на тренерской скамейке врачи ему ещё не разрешили быть, и он смотрел его из ложи стадиона. В перерыве, прямо перед которым «Динамо» повело 1:0, Блохин спустился в раздевалку, поговорил с игроками. На тренерской скамейке Блохина по-прежнему заменял Алексей Михайличенко, он же и давал послематчевую пресс-конференцию.

К матчу 21 ноября с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов (поражение 0:2), проходившему в Киеве, врачи разрешили Блохину находиться на тренерской скамейке, чем он и воспользовался. Он же проводил предматчевую и послематчевую пресс-конференции.

За время его тренерской работы у клуба, «Динамо» впервые не смогло занять даже второе место в чемпионате Украины, заняв третью строчку в сезоне 2012/13. За полтора года работы, Олег Блохин не сумел выиграть ни одного трофея, набрав в чемпионате Украины лишь 63 % возможных очков, что является 2-м результатом «снизу» среди тренеров киевского «Динамо» за время независимой Украины. Также, Блохин поставил антирекорд по количеству поражений в чемпионате, тренируя «Динамо» — 12 поражений в 44 матчах. При этом, предыдущий антирекорд принадлежал Йожефу Сабо, потерпевшему 10 поражений в 117 матчах.

16 апреля 2014 года, сразу после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтёра», проигранного в Киеве со счётом 0:2, Олег Блохин был уволен с поста главного тренера «Динамо» за неудовлетворительные результаты, показанные командой под его руководством.

Клуб Олега Блохина 

Виктор Хохлюк — инициатор официального признания в январе 2014 года символического Клуба Олега Блохина. Совместно с редакцией популярного спортивного информационного агентства Sport.ua, а также журналистом Николаем Васильковым, пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александром Гливинским, генеральным директором Государственного концерна «Спортивные арены Украины» , при поддержке Министерства молодёжи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета Украины и генерального спонсора мероприятия Mercedes-Benz на Украине была учреждена премия «Голеадор» для футболистов забивших сто и более мячей за свою карьеру на высшем уровне.

Участие в политике 
Состоял в КПСС. В постсоветский период Олег Блохин совмещал тренерскую работу с общественно-политической деятельностью.

Дважды избирался депутатом Верховной рады Украины.

В 1998 по списку «Всеукраинского объединения Громада» (№ 16), которое в начале 1997 года создал Павел Лазаренко, в то время занимавший должность премьер-министра Украины.

Членом фракции ВО «Громада» пробыл лишь год, после чего два года был во фракции «Батькивщина».

Летом 2001 года перешёл в Коммунистическую партию Украины, а в 2002 году избирался депутатом Верховной рады Украины четвёртого созыва по спискам этой же партии (№ 10). Через пять месяцев перешёл во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединённой), а в 2003 году стал членом её политсовета.

В парламенте IV созыва был членом комитета Верховной рады по вопросам молодёжной политики, физкультуры, спорта и туризма, главой подкомитета по вопросам олимпийского, паралимпийского движений и спорта высших достижений.

На выборах 2006 года Блохин баллотировался в Верховную Раду под № 10 списка Оппозиционного блока «Не так!», сформированного на базе СДПУ(о). Блок не смог пересечь 3-процентный проходной барьер, набрав лишь 1,01 % голосов избирателей.

Личная жизнь

Семья 
Мать — Екатерина Захаровна Адаменко (1918—2012), украинка — известная советская легкоатлетка, неоднократная чемпионка СССР и Украины по пятиборью, по прыжкам в длину и в беге на 80 и 100 метров с барьерами. Позже — заместитель декана факультета промышленного и гражданского строительства Киевского строительного института. Три созыва была депутатом Соломенского районного совета Киева. Умерла 21 мая 2012 года.

Отец — Владимир Иванович Блохин (1922—2013), русский — советский спринтер, ветеран ВОВ (воевал на Ленинградском фронте), офицер МВД. Работал заместителем председателя Киевского областного совета общества «Трудовые резервы». Двенадцать лет возглавлял Федерацию современного пятиборья Украинской ССР. Был начальником учебно-спортивного отдела республиканского общества «Динамо». Умер 13 марта 2013 года.

Брат — Николай Владимирович Блохин (1939—2011).

Первая жена Олега Блохина — Ирина Дерюгина, чемпионка мира по художественной гимнастике.
 дочь — Ирина Блохина (р. 1983).
 внучка — Жаклин (р. 2014) от брака с Алексеем Брынзаком.

Вторая жена — Анжела.
 дочери — Анна (р. 2001) и Екатерина (р. 2002).

Общественная позиция 
Выступил с осуждением  вторжения России на Украину.

В поп-культуре 
Автобиографические книги:

 «Гол, который я не забил» (Серия «Знаменосцы спорта»). — К.: Молодь, 1981. — 160 с.
 «Право на гол» (в соавторстве с Аркадьевым Д. А.) (Серия «Сердца, отданные спорту»). — М.: ФиС, 1984. — 224 с.
 «Экзаменует футбол» (Серия «Знаменосцы спорта»). — К.: Молодь, 1986. — 208 с.
 «Футбол на всю жизнь» (в соавторстве с Аркадьевым Д. А.). — К.: Вэсэлка, 1988. — 391 с. — ISBN 5-301-00781-5

Имя Олега Блохина упоминалось в различных музыкальных произведениях. Так, Блохину посвящена песня Юрия Рыбчинского и Геннадия Татарченко «Виват, Король!», которая была написана специально для прощального матча Блохина в 1989 году. Исполнитель — Тамара Гвердцители. В 2005 году Михаилом Назаренко была написана песня «За Блохина!», исполненная Дмитрием Гордоном.
 
В 2017 году вышел документальный фильм производства телеканала Интер, под названием «Лучший футболист Европы», в котором рассказывается о трех украинских обладателях Золотого мяча — Блохине, Беланове и Шевченко.

Достижения

В качестве игрока 

«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (7): 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986
 Обладатель Кубка СССР (5): 1974, 1978, 1982, 1985, 1987
 Обладатель Суперкубка СССР (3): 1981, 1986, 1987
 Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА (2): 1975, 1986
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975
 Финалист Суперкубка УЕФА: 1986

Сборная СССР
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (2): 1972, 1976

Личные 
 Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1975
 В опросе на Золотой мяч (France Football): 1974 — 19-е место, 1976 — 19-е место, 1981 — 5-е место
 Лучший (1973—1975), второй (1977, 1978, 1980, 1981) и третий (1976 и 1986) футболист СССР (еженедельник «Футбол»)
 Рекордсмен по количеству матчей за сборную СССР (112 матчей)
 Лучший бомбардир в истории сборной СССР (42 гола) (без учёта игры с Францией в отборе на ОИ-1972, в которой Блохин забил 2 гола)
 За олимпийскую сборную СССР сыграл 12 матчей, забил 9 голов
 Мастер спорта международного класса СССР (1972)
 Заслуженный мастер спорта (1975)
 Лучший бомбардир чемпионата СССР (5): 1972, 1973, 1974, 1975, 1977
 Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА: 1986 (5 голов)
 Лучший бомбардир в истории Кубка СССР (30 голов)
 Футболист года на Украине (9): 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981
 Один из обладателей приза «Лучшие дебютанты сезона»: 1972
 Приз «Верность клубу»: 1986
 Участник чемпионатов мира 1982, 1986
 В списках 33 лучших футболистов СССР (15): № 1 (1972—1982, 1985, 1986) 13 раз (рекорд), № 2 (1983, 1984)
 В  (16): № 1 (1972—1985), № 2 (1986, 1987)
 Забил больше всех голов в чемпионате СССР по футболу за всю его историю — 211, и провёл больше всех матчей — 432
 Лучший бомбардир в истории Динамо (Киев) (266 голов)
 Автор юбилейных голов киевского «Динамо» в чемпионатах СССР: 1400-й (1973), 1500-й (1975), 1600-й (1977), 1700-й (1979)
 Golden Foot: 2009 (в номинации «Легенды футбола»)
 Основатель бомбардирского Клуба Олега Блохина (336 мячей)
 Член клуба Григория Федотова (319 мячей)
 Почётный гражданин Киева (2006)
 Член клуба Игоря Нетто
 Обладатель юбилейной награды УЕФА лучшему футболисту Украины за последние 50 лет: 2003

В качестве тренера 
«Олимпиакос»
 Обладатель Кубка Греции: 1992
 Обладатель Суперкубка Греции: 1992
 Серебряный призёр чемпионата Греции: 1991, 1992
 Вывел команду в четвертьфинал Кубка обладателей кубков УЕФА: 1993

«АЕК» (Афины)
 Серебряный призёр чемпионата Греции: 1999
 Вывел команду в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА: 2000

Сборная Украины
 Четвертьфиналист Чемпионата мира: 2006

«Динамо» (Киев)
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2013
 Победитель Объединённого турнира: 2013

Индивидуальные 
 Лучшие тренеры национальных сборных по итогам года по версии МФФИИС:
 2005 — 10 место
 2006 — 8 место
 2012 — 15 место
 Лучшие тренеры десятилетия (2001—2010) по версии МФФИИС — 52—56 место
 Лучшие тренеры из числа обладателей «Золотого мяча» — 5 место (версия газеты «Сегодня» на Украине)

Награды 
 Орден УПЦ преподобного Нестора Летописца (2002).
 Орден «За заслуги» ІІІ (2002), ІІ (2004) и І (2011) степеней.
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2006).
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (5 июля 2012 года).
 Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени (2015).
 Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени (2020).
 Знак отличия президента Украины «Национальная легенда Украины» (20 августа 2021)

Статистика выступлений

Клубная 

 Статистика в Кубках СССР и еврокубках составлена по схеме «осень-весна» и зачислена в год старта турниров

Матчи за сборную 

Итого: 112 матчей / 42 забитых гола; 61 победа, 25 ничьих, 26 поражений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на RSSSF

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Форвертс» Штайр
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Обладатели «Золотого мяча»
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Футбольные тренеры Украины
Заслуженные тренеры Украины
Тренеры сборной Украины по футболу
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК ПАОК
Тренеры ФК «Ионикос»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Москва»
Тренеры ФК «Динамо» Киев
Члены КПСС
Члены Социал-демократической партии Украины (объединённой)
Члены Клуба Григория Федотова
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 4 степени
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца
Члены Клуба Игоря Нетто